Por M-20 pode estar à procura de:

M-20(míssil), um missil nuclear da França.

M20 Armored Utility Car, um canhão de guerra.

Desambiguação